Бабичев — хутор в Алексеевском районе (городском округе, с 2018) Белгородской области, входит в состав Луценковского сельского поселения.

Описание 
Расположено в восточной части области, в 26 км к юго-востоку от районного центра, города Алексеевки. 

 Улицы и переулки

История 
В 1859 году — Бирюченского уезда «хутор владельческий Бабичев при отвершке Копанного оврага», «по правую сторону большого почтового тракта от г. Бирюча до г. Острогожска» — 125 дворов, 938 жителей (464 мужского, 474 женского пола).

Упоминается в Памятной книжке Воронежской губернии за 1887 год как "Бабичевъ хуторъ" Луценковской волости Бирюченского уезда. Число жителей обоего пола — 1053, число дворов — 125.

Примечания

Литература 
 Осыков Б. И. Села белгородские. Энциклопедическое издание/Белгород: Константа 2012.
 Кряженков А.Н. Вся алексеевская земля: энциклопедический словарь / науч. ред. А. Н. Акиньшин (Воронеж). - Белгород: Константа, 2015. - 451 с., ил.

Населённые пункты Алексеевского района (Белгородская область)